Джеймс Олівер Кромвелл (1940) — американський актор.

Кромвелл — місто, штат Коннектикут
 Кромвелл — місто, штат Індіана
 Кромвелл — місто, штат Айова
 Кромвелл — місто, штат Міннесота
 Кромвелл — місто, штат Оклахома
 Кромвелл Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія

Див. також 
 Кромвель